Ната́лья Виногра́дова: Сафронникова (Виноградова), Наталья Вячеславовна (род. 1973) — белорусская легкоатлетка.
 Виноградова, Наталья Фёдоровна (род. 1937) — советский и российский педагог.